Clear Creek steht für:

 Abtei Clear Creek, altrituelles Kloster in Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Clear Creek County, County im Bundesstaat Colorado, Vereinigte Staaten
 Clear Creek (Minnesota), Unorganized Territory im Carlton County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Clear Creek (Wabash River), im Bundesstaat Indiana 
 Clear Creek (Little Colorado River), im Bundesstaat Arizona
 Clear Creek (Carson River), im Bundesstaat Nevada
 Clear Creek (Hocking River), im Bundesstaat Ohio
 Clear Creek (Middle Fork John Day River), im Bundesstaat Oregon
 Clear Creek (South Platte River), im Bundesstaat Colorado
 Clear Creek (Doga Creek), im Bundesstaat Oklahoma 
 Clear Creek (Galveston Bay), im Harris County, Bundesstaat Texas
 Clear Creek (Powder River), im Bundesstaat Wyoming
 Clear Creek (Skagit River), im Bundesstaat Washington

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clear Creek (Iowa)
 Clear Creek (Missouri)
 Clear Creek (Kalifornien)
 Clear Creek (Town), Town(ship) im Eau Claire County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Clear Creek Bridge, in Bellwood, Nebraska, ID-Nr. 92000734
 Clear Creek Camel Truss Bridge, in Baileyville, Kansas, ID-Nr. 03000360
 Clear Creek Canyon of Chaffee County, in Buena Vista, Connecticut, ID-Nr. 74002366
 Clear Creek Church, in Camp Verde, Arizona, ID-Nr. 75000362
 Clear Creek Meeting House, in McNabb, Illinois, ID-Nr. 92001534
 Clear Creek Pueblo and Caves, in Camp Verde, Arizona, ID-Nr. 75000363
 Clear Creek State Park Day Use District, in Sigel, Pennsylvania, ID-Nr. 87000018
 Clear Creek State Park Family Cabin District, in Sigel, Pennsylvania, ID-Nr. 87000106

Siehe auch:
 Clear Creek Township